Bridget Guy (* 18. März 1996) ist eine US-amerikanische Stabhochspringerin.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Bridget Guy bei der Sommer-Universiade 2019 in Neapel, bei der sie mit übersprungenen 4,31 m die Bronzemedaille hinter der Italienerin Roberta Bruni und ihrer Landsfrau Rachel Baxter gewann.

Bestleistungen 
 Stabhochsprung: 4,46 m, 20. April 2018 in Charlottesville
 Stabhochsprung (Halle): 4,41 m, 9. März 2019 in Birmingham

Weblinks 
 

Stabhochspringer (Vereinigte Staaten)
Universiadeteilnehmer (Vereinigte Staaten)
Teilnehmer der Sommer-Universiade 2019
US-Amerikaner
Geboren 1996
Frau